Waheed ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Waheed (* 1984), maledivischer Politiker 
 Atif Waheed (* 1968), pakistanischer Kabaddispieler 
 Hafsat Abdul Waheed (* 1952), nigerianische Schriftstellerin 
 Ibrahim Mohamed-Waheed (* 1968), maledivischer Leichtathlet 
 Ismail Asif Waheed  (* 1968), maledivischer Leichtathlet 
 Nadia Waheed (* 1962), saudi-arabische Grafikerin 
 Qazi Abdul Waheed (1922–??), pakistanischer Hockeyspieler